Igor Petrovič Boldin (), ruski hokejist, * 2. februar 1964, Moskva, Rusija.

Boldin je v sovjetski oziroma ruski ligi igral celotno kariero za klub Spartak Moskva, skupno na 536-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 115 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, za rusko reprezentanco pa na enem Svetovnem prvenstvu.

Pregled kariere 

|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 41
| 14
| 8
| 22
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 40
| 12
| 19
| 31
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 48
| 10
| 10
| 20
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 36
| 8
| 6
| 14
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 5
| 8
| 13
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 41
| 20
| 9
| 29
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 43
| 9
| 7
| 16
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 45
| 13
| 18
| 31
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 43
| 8
| 15
| 23
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 35
| 6
| 24
| 30
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 2
| 6
| 8
| +6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 93/94
|
| 44
| 17
| 29
| 46
| +13
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 94/95
|
| 35
| 8
| 18
| 26
| -3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| FPS Forssa
| Finska 2. liga
| 94/95
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 95/96
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 95/96
|
| 17
| 7
| 5
| 12
| -10
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Liigakarsinta
| 95/96
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 45
| 6
| 24
| 30
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 97/98
|
| 38
| 6
| 20
| 26
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 98/99
|
| 40
| 3
| 6
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska 2. liga
| 99/00
|
| 32
| 12
| 18
| 30
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska 2. liga
| 00/01
|
| 20
| 8
| 11
| 19
| +7
| 2
|
| 11
| 3
| 3
| 6
| +1
| 0
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 01/02
|
| 24
| 6
| 9
| 15
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| THK Tver
| Ruska 2. liga
| 02/03
|
| 28
| 2
| 7
| 9
| -8
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 759
| bgcolor="#7FFF00" | 188
| bgcolor="#7FFF00" | 281
| bgcolor="#7FFF00" | 469
| bgcolor="#7FFF00" | +14
| bgcolor="#7FFF00" | 135
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti FPS Forssa
Hokejisti TuTo Turku
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti THK Tver
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih